Приволье — деревня в Руднянском районе Смоленской области России. Входит в состав Смолиговского сельского поселения. Население — 120 жителей (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 18 км к юго-востоку от Рудни, в 8 км севернее автодороги , на берегу реки Березина. В 9 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 471-й км на линии Смоленск — Витебск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в октябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Руднянского района (Смоленская область)